

Astronomia

Cratere Aitken – cratere lunare
Aitken Double Star Catalogue – catalogo stellare
Bacino Polo Sud-Aitken – cratere meteoritico
3070 Aitken – asteroide

Persone 

Adam Jack Aitken (1921-1998) – lessicografo scozzese
Alexander Craig Aitken (1895-1967) – statistico neozelandese
Andrew Aitken  (1919–2000) – calciatore scozzesee
Anne Hopkins Aitken (1911-1994) – madre del buddhismo zen in occidente
Arthur Edward Aitken (1861-1924) – generale britannico
Bill Aitken (n. 1947) – politico scozzese
Brad Aitken (n. 1967) – ex giocatore di hockey su ghiaccio
Brett Aitken (n. 1971) – ex pistard e ciclista su strada australiano
Charlie Aitken (n. 1932) – calciatore scozzese 
Charlie Aitken (n. 1942) – calciatore scozzese 
George Aitken (1894–1973) – allenatore di calcio scozzese
Harry E. Aitken (1877-1956) – produttore statunitense
Jack Aitken (n. 1995) – pilota automobilistico britannico
John Aitken (1870–?) – calciatore scozzese
John Aitken (1793-1833) – editore scozzese
John Aitken (1744/5–1831) – editore musicale scozzese
John Aitken (1839-1919) – geofisico scozzese
John Gordon Aitken (1897-1967) – calciatore scozzese
John Guthrie Wood Aitken (1849-1921) – sindaco di Wellington
Johnny Aitken (1885-1918) – pilota automobilistico
Laurel Aitken (1927-2005) – cantante cubano
Maria Aitken (n. 1945) – attrice irlandese
Max Aitken (1879-1964) – editore e politico britannico
Robert Grant Aitken (1864-1951) – astronomo statunitense
Robert Ingersoll Aitken (1878-1949) – scultore statunitense
Roy Aitken (n. 1958) – ex calciatore scozzese che giocava nel ruolo di centrocampista
Spottiswoode Aitken (1868-1933) – attore scozzese che lavorò nel cinema muto negli Stati Uniti
Webster Aitken (1908-1981) – pianista statunitense

Altro
Stock, Aitken & Waterman – trio di produttori britannico
Aitken Nunatak – picco roccioso dell'Antartide